Martina Hingis e Flavia Pennetta erano le detentrici del titolo ma la Pennetta ha deciso di non partecipare e la Higins ha fatto coppia con Sania Mirza.

In finale Hingis e Mirza hanno sconfitto Irina-Camelia Begu e Monica Niculescu con il punteggio di 6-2, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno. 

  Martina Hingis /  Sania Mirza (campionesse)
  Tímea Babos /  Kristina Mladenovic (secondo turno)
  Caroline Garcia /  Katarina Srebotnik (secondo turno)
  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (semifinale)

  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (quarti di finale)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (semifinale)
  Garbiñe Muguruza /  Carla Suárez Navarro (quarti di finale, ritirate)
  Chuang Chia-jung /  Hsieh Su-wei (primo turno)

Alternate 

  Mona Barthel /  Darija Jurak (primo turno)

Wildcard 

  Sara Errani /  Francesca Schiavone (primo turno)
  Han Xinyun /  Nicole Melichar (secondo turno)

  Svetlana Kuznetsova /  Samantha Stosur (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Wuhan Open 2015
WTA Tour 2015